Petrovići – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko

 Petrovići – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Petrovići – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica

 Petrovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Olovo
 Petrovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Istočno Novo Sarajevo
 Petrovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šekovići
 Petrovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje
 Srednji Petrovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Krupa na Uni
 Gornji Petrovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Bosanska Krupa
 Donji Petrovići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Krupa na Uni

Zobacz także 
 Petrovci